Анна Чакветадзе була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Віржіні Раззано виграла свій перший титул, у фіналі перемігши, Ципора Обзилер, яка вперше вийшла у фінал, з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main and Qualifying Draw 

2007
Guangzhou International Women's Open Singles